Segorbe kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Segorbe (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Segorbe (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar